Vinhático é o nome comum de várias plantas, podendo aparecer sob as seguintes formas:

 Vinhático-branco - ver Plathymenia
 Vinhático-cabeleira - Enterolobium schomburgkii
 Vinhático-castanho - ver Plathymenia
 Vinhático-da-mata - ver Plathymenia
 Vinhático-das-ilhas - Persea indica
 Vinhático-de-espinho - Mimosa laticifera
 Vinhático-do-campo - nome comum à espécie do género Plathymenia e a Enterolobium ellipticum
 Vinhático-do-mato - ver Plathymenia
 Vinhático-rajado - ver Plathymenia
 Vinhático-testa-de-boi - ver Plathymenia

Desambiguações de antropônimos